Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1963/64 war die 12. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt.
Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Rheinlandmeister wurde Vorjahresabsteiger Germania Metternich, dem anschließend der direkte Wiederaufstieg geglückt ist. Metternich nahm auch als Südwest-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1964 teil, scheiterte aber gleich im Ausscheidungsspiel mit 5:1 gegen den Berliner Vertreter BFC Viktoria 1889.

Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten der SV Hildburg Elkenroth, der SSV Heimbach-Weis und die Sportfreunde Herdorf antreten. Für die nachfolgende Saison 1964/65 kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga der TuS Mosella Schweich, die Altenkirchener SG und der SC 07 Bad Neuenahr, sowie aus der II. Division Absteiger SV Niederlahnstein.

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1963/64 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland 1963/64 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 6. März 2022

Fußballsaison 1963/64
1963